Dolhești, comune del distretto di Iași
Dolhești, comune del distretto di Suceava